Dilling ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dilling, auch Hadti Dilling (1932–1994), deutscher Bühnenbildner, Maler, Grafiker und Bildhauer
 Elizabeth Dilling (1894–1966), amerikanische antikommunistische und antisemitische Aktivistin
 Horst Dilling (1933–2020)  deutscher Psychiater und Psychotherapeut 
 Mildred Dilling (1894–1982), US-amerikanische Harfenistin
 Tjalling Dilling (* 1961), niederländischer Fußballspieler

Dilling steht für:
 Dilling (Sudan), ein Ort in Sudan
 Dilling (Ethnie), eine Ethnie in Sudan
 Dilling (Sprache), eine Sprache in Sudan

Siehe auch:
 Dillingen